Les Firebirds était un groupe de supporters du Paris Saint-Germain.
 Fire Birds est un film d'action/aventure réalisé par  en 1990.